Der Tanggula-Pass (offiziell auch: Dang La; Tibetisch: , Wylie: gdang la; ) ist ein Gebirgsdurchlauf im Hochland von Tibet, der auf eine Höhe von  über dem Meeresspiegel steigt. Am 24. August 2005 wurden hier die Gleise der von Golmud nach Lhasa verlaufenden Lhasa-Bahn gelegt, es handelt sich um die am höchsten gelegene Eisenbahnstrecke der Welt. Sie übersteigt die höchste peruanische Eisenbahnstrecke um 255 m. Der auf einer Höhe von  liegende Bahnhof Tanggula verfügt zwar über zwei Bahnsteige, ein Ein- und Ausstieg ist jedoch nicht möglich.

Zwischen 1912 und 1950 bildeten der Pass und der gleichnamige Gebirgszug die nördliche und nordöstliche Grenze des unmittelbaren Einflussbereichs der in Lhasa regierenden tibetischen Administration.

Die Straßenverbindung Nationalstraße 109 überwindet das Tanggula-Gebirge etwa 29 Kilometer südöstlich von hier, bei , in einer Höhe von .

Klima

Siehe auch 
 Bahnhof Tangula
 
Pass in Tibet
Hochland von Tibet